Boggie har flere betydninger:
 Boggie - hjulmodulophæng
 Boggie (sangerinde)

Se også 
 Boogie
 Bogie
 Bogey - golfudtryk